HRW est un sigle qui peut désigner :
 , une université allemande ;
 Human Rights Watch, une ONG de défense lds droits de l'homme ;
 , en informatique, un algorithme de hachage.

hrw est un code qui peut désigner :
 tangga, une des langues de Nouvelle-Irlande, parlée par 5 800 locuteurs, selon le code de langues IETF.

Code